Wright kan syfta på:
 Wright – ett efternamn samt personer med namnet
 von Wright – svensk och fiunländsk adelsätt

Geografi

Antarktis 

 Wright (udde), 
 Wright, ensenada – en vik

Filippinerna 

 Wright (ort i Filippinerna, Östra Visayas, Province of Samar, lat 11,77, long 125,02), 
 Wright (kommun), Östra Visayas, Province of Samar,

USA 

 Wright, Florida – ort, Okaloosa County, 
 Wright, Kansas – ort, Kansas, Ford County, 
 Wright, Minnesota – ort, Minnesota, Carlton County, 
 Wright, Wyoming – ort, Wyoming, Campbell County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar